Por Snap pode estar à procura de:

Ciência 
 Snap (física) ou jounce, conceito da física

Computação 
 Snap, um pacote de software (extensão de arquivo .snap) criado usando o gerenciador de pacotes Snappy

Entretenimento e artes 
 Snap!, grupo alemão de música eletrônica
 Snap! (série de televisão)
 Snap music, subgênero de música de southern rap
 Pokémon Snap, jogo eletrônico

Desambiguação